Capriglia – frazione del comune di Pellezzano, in provincia di Salerno
 Capriglia – frazione del comune di Pietrasanta, in provincia di Lucca
 Capriglia frazione del comune di Roccascalegna, in provincia di Chieti
 Capriglia Irpina – comune in provincia di Avellino